

Rodzaj roślin 
 przewłoka (Smyrnium) – rodzaj roślin z rodziny selerowatych

Miejscowości w Polsce

 Wg TERYT jest ich 5
 Przewłoka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Parczew 
 Przewłoka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów 
 Przewłoka – osada leśna w woj. podlaskim w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Przewłoka – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka 
 Przewłoka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Miejscowości na Ukrainie
 Przewłoka – wieś w rejonie buczackim w obwodzie tarnopolskim

Miejscowości na Białorusi 

 Przewłoka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.

Cieki w Polsce
 Przewłoka – rzeka, dopływ Leśnej, ciek graniczny Polski i Białorusi
 Przewłoka – strumień, dopływ Orzechowej

Rezerwat przyrody
 rezerwat przyrody Przewłoka w Puszczy Białowieskiej